Ozarichskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Homels voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Omgivningarna runt Ozarichskiy Rayon är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Ozarichskiy Rayon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Homieĺs voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll